Le Saint-Esprit est dans certains religions, un aspect ou un agent de Dieu, au moyen duquel Dieu communique avec les humains ou agit sur eux.

Saint-Esprit peut également désigner :

Géographie 

 Saint-Esprit, une commune de la Martinique ;
 Saint-Esprit, une ancienne commune devenue en 1857 un quartier de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 Saint-Esprit, une municipalité du Québec (Canada) ;
 Saint-Esprit, une municipalité de Nouvelle-Écosse (Canada) ;
 Cap du Saint-Esprit, marquant la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Bateaux 
Plusieurs vaisseaux de la Marine royale française ont porté ce nom : 
 Le Saint-Esprit, 90-94 canons, lancé en 1690, rebaptisé Le Monarque la même année.
 Le Saint-Esprit, en service de 1765 à 1795.

Ornithologie 
 Le « vol du Saint-Esprit » est le vol stationnaire caractéristique du Faucon crécerelle.

Hydronymie 
 Rivière Saint-Esprit, un cours d'eau de la région administrative de Lanaudière, au Québec, au Canada.

Personnalités 
 Ignacia du Saint-Esprit (1663-1748), religieuse catholique philippine, fondatrice, vénérable.
 Isabelle du Saint-Esprit (1606-1675), carmélite déchaussée, fondatrice d'un carmel féminin.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de bateaux